Lista över personer som varit guvernör i delstaten North Dakota:

Se även
North Dakota
Demokratiska partiet
Republikanska partiet
Independent Voters Association
Nonpartisan League

 
North Dakota